Национален отбор по волейбол на Испания може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Испания
 Женски национален отбор по волейбол на Испания